Superpuchar Turcji w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (oficjalnie 2022 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası) – trzynasta edycja rozgrywek o Superpuchar Turcji zorganizowana przez Turecki Związek Piłki Siatkowe (Türkiye Voleybol Federasyonu, TVF). Mecz rozegrany został 28 września 2022 roku w Başkent Voleybol Salonu w Ankarze. Wzięły w nim udział dwa kluby: mistrz Turcji w sezonie 2021/2022 –  oraz zdobywca Pucharu Turcji w tym sezonie – .

Po raz trzeci zdobywcą Superpucharu Turcji został klub . MVP spotkania wybrany został Arslan Ekşi.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Rozkład punktów

Przypisy

Bibliografia 
 

Superpuchar Turcji w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w Turcji